Челопеци могу бити:

 Челопеци (Кичево), насеље у општини Кичево, Северна Македонија
 Челопеци (Жупа дубровачка), насеље у општини Жупа дубровачка, Хрватска